Reynaldo Salinas (1963. március 17.–) hondurasi nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Reynaldo Elias Rostran Salinas. Polgári foglalkozása: agronómus.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
1993-ban lett I. Ligás partbíró.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Hondurasi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1996-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2008-ban a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
Franciaországban rendezték a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokság-ot, ahol kettő csoporttalálkozón, valamint az egyik negyeddöntőben Arturo Brizio Carter segítő partbírója volt. Ezen a tornán a már önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa
Franciaországban rendezték a 6., a 2003-as konföderációs kupa tornának a döntő találkozóit, ahol kettő találkozón kapott lehetőséget a jelen lévő FIFA Játékvezető Bizottságtól.

Arany Kupa
Az Egyesült Államok a 4., az 1998-as CONCACAF-aranykupa, valamint a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa tornának adott otthont, ahol a CONCACAF JB asszisztensként alkalmazta.

Források 

Hondurasi labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek